Der Challenger La Manche – Cherbourg 2017 war ein Tennisturnier, das vom 13. bis 19. Februar 2017 in Cherbourg-en-Cotentin stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2017 und wurde in der Halle auf Hartplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 11. bis 13. Februar 2017 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze im Einzel, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Einzel-Turnierplan auf der Homepage der ATP (PDF; 166 kB)
 Doppel-Turnierplan auf der Homepage der ATP (PDF; 171 kB)
 Qualifikations-Turnierplan auf der Homepage der ATP (PDF; 168 kB)

ATP Challenger Tour 2017
Tennisturnier in Cherbourg-en-Cotentin